Gülbahar ist ein Kurdischer weiblicher Vorname persischer/kurdischer Herkunft, der auch als Familienname auftritt. Gülbahar ist gebildet aus den Elementen gül („Die Rose“) sowie bahar („der Frühling“).

Namensträger

Vorname 

 Gülbahar Kültür (* 1965), türkische Schriftstellerin

Familienname 
 Kerem Gülbahar (* 1984), türkischer Fußballspieler
 Mesud Gülbahar (* 1974), deutsche Persönlichkeit des Islams

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Doppelname (Vorname)
Familienname
Türkischer Personenname